Best Of Apocalyptica — альбом-компіляція фінського рок-гурту Apocalyptica.

Список композицій 
 "Drive" (Reflections)
 "Hope" (Cult)
 "Enter Sandman" (Plays Metallica by Four Cellos)
 "Nothing Else Matters" (Inquisition Symphony)
 "Pray!" (Cult)
 "Path" (Cult)
 "The Unforgiven" (Plays Metallica by Four Cellos)
 "Refuse/Resist" (Inquisition Symphony)
 "Kaamos" (Cult)
 "Inquisition Symphony" (Inquisition Symphony)
 "Romance" (Cult)
 "Harmageddon" (Inquisition Symphony)
 "Hall of the Mountain King" (Cult)

Музичні альбоми 2002
Альбоми Apocalyptica
Альбоми симфонічного металу